Појам колонија има више значења:

 Колонија (насеобина) је војно насеље римских грађана у Италији и (касније) у провинцијама. 
 Колонија (Келн) је име за немачки град Келн у романским језицима
 Колонија (департман) је департеман у Уругвају
 Колонија (Њу Џерзи) је град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Колонија (Јап)
 Колонија (Понпеј)
 уметничка колонија
 Колонија (биологија)
 Колонија (група) хрватска музичка поп група